

Сергієвка — місто, районний центр, Північноказахстанська область
 Сергієвка — село, Атбасарський район, Акмолинська область
 Сергієвка — село, Костанайський район, Костанайська область

Сергієвка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Сергієвка — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Сергієвка — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Сергієвка — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Сергієвка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Сергієвка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Сергієвка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Сергієвка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Сергієвка — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Сергієвка — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Сергієвка — село, Первомайський район, Оренбурзька область
 Сергієвка — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Сергієвка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Сергієвка — хутір, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Сергієвка — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Сергієвка — село, Федоровський район, Башкортостан
 Сергієвка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Сергієвка — присілок, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Аким-Сергієвка
 Сергіївка